Peter Harkort ist der Name folgender Personen:

* Peter Harkort (Unternehmer, 1755) (Peter Nikolaus Harkort; 1755–1817), deutscher Montanunternehmer 
 Peter Harkort (Unternehmer, 1786) (1786–1822), deutscher Montanunternehmer 
 Peter Harkort (Unternehmer, 1820) (1820–1888), deutscher Montanunternehmer und Politiker